Заслу́женный рабо́тник промы́шленности СССР — почётное звание, присваиваемое высококвалифицированным работникам предприятий, объединений, научно-исследовательских, конструкторских, технологических, других учреждений и организаций отраслей промышленности за выдающиеся достижения в повышении производительности общественного труда, качества продукции и снижении её себестоимости, разработку и внедрение новейшей техники, технологии и новых видов продукции, отвечающих по своим технико-экономическим показателям высшему мировому уровню, обеспечение высокоэффективного функционирования производства и работающим в промышленности не менее 15 лет.

Присваивался Президиумом Верховного Совета СССР по представлению соответствующих министерств, государственных комитетов и ведомств СССР, в ведении которых находятся предприятия, объединения, учреждения и организации промышленности, Советов Министров союзных республик. Лицам, удостоенным звания «Заслуженный работник промышленности СССР», вручались грамота Президиума Верховного Совета СССР и нагрудный знак установленного образца, носимый на правой стороне груди, над орденами СССР (при их наличии).

История 
 Установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1989 года.
Первым этого звания Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1989 года был удостоен начальник и генеральный конструктор Центрального специализированного конструкторского бюро («ЦСКБ-Прогресс») Дмитрий Ильич Козлов.

Лауреаты звания 
За всю историю существования звания (с февраля 1989 по декабрь 1991) его были удостоены 50 человек (дата награждения, номер нагрудного знака):

1.	Козлов Дмитрий Ильич (26.09.1989, № 1) — начальник и главный конструктор Центрального специализированного конструкторского бюро Министерства общего машиностроения СССР, гор. Куйбышев.

2.	Калашников Михаил Тимофеевич (09.11.1989, № 2) — главный конструктор — начальник конструкторского бюро по стрелковому оружию научно-производственного объединения «Ижмаш» Министерства оборонной промышленности СССР, Удмуртская АССР.

3.	Кузнецов Юрий Дмитриевич (08.12.1989, № 3) — волочильщик Кольчугинского завода по обработке цветных металлов имени С. Орджоникидзе Министерства металлургии СССР, Владимирская область.

4.	Лукоянов Ноэль Николаевич (08.12.1989, № 4) — генеральный директор научно-производственного объединения часовой промышленности Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР, гор. Москва.

5.	Стуров Леонид Тимофеевич (08.12.1989, № 5) — сталевар Новолипецкого металлургического комбината имени Ю. В. Андропова Министерства металлургии СССР, Липецкая область.

6.	Тернавский Евгений Александрович (08.12.1989, № 6) — начальник цеха Киевского химико-фармацевтического завода имени М. В. Ломоносова Министерства медицинской промышленности СССР, Украинская ССР.

7.	Чебак Галина Владимировна (08.12.1989, № 7) — генеральный  директор   Одесского производственного химико-фармацевтического объединения имени 60-летия СССР Министерства медицинской промышленности СССР, Украинская ССР.

8.	Кузнецов Александр Николаевич (08.01.1990, № 8) — директор Красноярского металлургического завода Министерства авиационной промышленности СССР.

9.	Степнов Василий Никитович (08.01.1990, № 9) — генеральный директор производственного объединения «Раменский приборостроительный завод» Министерства авиационной промышленности СССР, Московская область.

10.	Глазков Николай Семёнович (17.01.1990, № 11) — мастер-бригадир резчиков по дереву Московского завода художественных часов.

11.	Кравцов Иван Кириллович (17.01.1990, № 10) — директор Казахского опытно-экспериментального завода геофизических приборов, гор. Алма-Ата, Казахская ССР.

12.	 Чечёткин Владимир Степанович (17.01.1990, № 12) — главный геолог Читинского производственного геологического объединения Министерства геологии РСФСР, Читинская область.

13.	Михель Артур Иванович (18.06.1990, № 14) — директор троллейбусного завода имени Урицкого Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, город Энгельс Саратовской области.

14.	Торопин Геннадий Петрович (01.08.1990 № 15) — директор Дятьковского хрустального завода Министерства промышленности строительных материалов РСФСР, Брянская область.

15.	Трещёв Фёдор Иванович (01.08.1990, № 13) — директор Вятскополянского машиностроительного завода «Молот» Министерства оборонной промышленности СССР, гор. Вятские Поляны Кировской области.

16.	Мальчевский Анатолий Иванович (12.09.1990, № 16) — директор Киевского производственного объединения «Химволокно» имени 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

17.	Шальнов Юрий Васильевич (12.09.1990, № 17) — главный инженер Кирово-Чепецкого химического комбината имени Б. П. Константинова, Кировская область.

18.	Авксентьев Александр Павлович (12.12.1990, № 21) — рабочий предприятия Министерства электронной промышленности СССР, гор. Казань.

19.	Боровской Александр Иванович (12.12.1990, № 22) — главный инженер Ленинградского объединения электронного приборостроения «Светлана» Министерства электронной промышленности СССР, гор. Ленинград.

20.	Уксусов Аркадий Степанович (12.12.1990, № 23) — специалист предприятия Министерства электронной промышленности СССР, гор. Москва.

21.	Карасёв Борис Егорович (13.12.1990, № 18) — специалист предприятия Министерства авиационной промышленности СССР, гор. Москва.

22.	Иванова Елена Вениаминовна (28.12.1990, № 19) — рабочая предприятия Министерства атомной энергетики и промышленности СССР, гор. Москва

23.	Матвеев Виктор Васильевич (28.12.1990, № 20) — директор Специализированного научно-исследовательского института приборостроения Министерства атомной энергетики и промышленности СССР, гор. Москва.

24.	Давидян Эдуард Шамирович (28.12.1990, № 24) — генеральный директор Чимкентского производственного объединения по выпуску кузнечно-прессового оборудования Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, Казахская ССР.

25.	Челищев Борис Алексеевич (28.12.1990, № 25) — старший научный сотрудник Экспериментального научно-исследовательского института кузнечно-прессового машиностроения Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, гор. Воронеж.

26.	Кенжебекова Кулайша (25.02.1991, № 26) — швея Чимкентского производственно-швейного объединения «Восход», Казахская ССР.

27.	Рамаданов Талат Мугришаевич (25.02.1991, № 27) — генеральный директор производственного объединения по переработке пластмасс «Кзыл ту», гор. Алма-Ата, Казахская ССР.

28.	Высоцкий Михаил Степанович (30.04.1991, № 28) — главный конструктор Белорусского объединения по производству большегрузных автомобилей имени 60-летия Великого Октября Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, г. Минск.

29.	Лимонов Вячеслав Николаевич (21.06.1991, № 29) — генеральный директор Угличского производственного объединения «Чайка», Ярославская область.

30. Щаников Николай Иванович (28.06.1991, № 30) — заместитель главного конструктора Всесоюзного научно-исследовательского института экспериментальной физики Министерства атомной энергетики и промышленности СССР, Нижегородская область, г. Саров.

31.	Видяев Борис Павлович (28.11.1991) — генеральный директор производственного объединения «ГАЗ», Нижегородская область.

32.	Горожанинов Юрий Иванович (29.11.1991) — генеральный директор Уральского автомобильного завода (производственное объединение «УралАЗ»), Челябинская область, г. Миасс.

33.	Исаев Юрий Алексеевич (29.11.1991) — генеральный директор Ульяновского автомобильного завода имени В. И. Ленина (производственное объединение «АвтоУАЗ»), Ульяновская область.

34. Крупич Владимир Иванович (03.12.1991) — директор Новогрудского завода газовой аппаратуры, Гродненская область, Белорусская ССР.

35. Шабалин Эдуард Николаевич (04.12.1991) — генеральный директор Кировского электромашиностроительного производственного объединения имени Лепсе, Кировская область.

36.	Деняк Виктор Андреевич (04.12.1991) — директор Конотопского электромеханического завода «Красный металлист», Сумская область, Украинская ССР.

37. Фетисов Владимир Анатольевич (04.12.1991) — генеральный директор Донского горнообогатительного комбината имени 50-летия СССР, Актюбинская область, Казахская ССР.

38.	Павлов Виктор Иванович (04.12.1991) — бригадир проходчиков шахты имени Н. А. Изотова производственного объединения «Артемуголь», Донецкая область, Украинская ССР.

39. Романов Владимир Фёдорович (04.12.1991) — директор Всесоюзного научно-исследовательского инструментального института, гор. Москва.

40. Нисенман Владимир Исаевич (04.12.1991) — генеральный директор Липецкого станкостроительного производственного объединения.

41. Фальчевский Альфред Иосифович (04.12.1991) — генеральный директор Омского производственного объединения «Иртыш», Омская область.

42. Зеленов Николай Александрович (20.12.1991) — генеральный директор Нижнекамского производственного объединения «Нижнекамскшина», Республика Татарстан.

43.	Ложченко Николай Родионович (20.12.1991) — генеральный директор производственного объединения «Челябинский тракторный завод имени В. И. Ленина», Челябинская область.

44.	Переварин Василий Георгиевич (20.12.1991) — генеральный директор акционерного предприятия «Пензенский часовой завод» Акционерного общества «Часпром».

45.	Абрамов Николай Вартанович (20.12.1991) — генеральный директор Тольяттинского производственного объединения «Синтезкаучук», Самарская область

46.	Гунин Яков Степанович (20.12.1991) — директор Хлебниковского машиностроительно-судоремонтного завода Московского речного пароходства Российского государственного концерна речного флота, Московская область.

47. Павлюков Валентин Григорьевич (20.12.1991) — генеральный директор Саратовского электроагрегатного производственного объединения.

48.	Копылов Виктор Селивёрстович (21.12.1991) — генеральный директор производственного объединения «Горьковский телевизионный завод имени В. И. Ленина».

49.	Галкин Лев Владимирович (21.12.1991) — генеральный директор производственного объединения «Звенигород» Одинцовского района Московской области.

50. Брайко Валерий Николаевич (21.12.1991) — генеральный директор Северо-Восточного производственного золотодобывающего объединения («Северовостокзолото»), Магаданская область.

См. также 
 Почётные звания СССР

Источники 
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1989 г.
 З. С Богатыренко — Труд и заработная плата в СССР: Словарь справочник. — М.: Экономика, 1989. — 446 с. — стр. 250—251

Примечания

Ссылки 
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 08.12.1989 № 902—I "О присвоении почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" работникам промышленности" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1989, № 27, ст. 531)
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17.01.1990 № 1077—I "О присвоении почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" работникам промышленности" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1990, № 4, ст. 46)
 Указ Президента СССР от 18.06.1990 № 303 "О присвоении почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" тов. Михелю А.И." (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1990, № 26, ст. 513)
 Указ Президента СССР от 01.08.1990 № 449 "О присвоении почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" тов. Торопину Г.П." (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1990, № 32, ст. 594)
 Указ Президента СССР от 12.09.1990 № УП-723 "О присвоении почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" т. т. Мальчевскому А.И. и Шальнову Ю.В." (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1990, № 38, ст. 748)
 Указ Президента СССР от 28.12.1990 № УП-1261 "О присвоении почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" т. т. Давидяну Э.Ш. и Челищеву Б.А." (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, N 1, ст. 46)
 Указ Президента СССР от 25.02.1991 № УП-1551 "О присвоении почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" работникам промышленности Казахской ССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 10, ст. 260)
 Указ Президента СССР от 30.04.1991 № УП-1869 "О присвоении почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" тов. Высоцкому М.С." (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 19, ст. 547)
 Указ Президента СССР от 21.06.1991 № УП-2116 "О присвоении почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" тов. Лимонову В.Н." (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 26, ст. 775)
 Указ Президента СССР от 28.11.1991 № УП-2902 "О присвоении Видяеву Б.П. почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 49, ст. 1399)
 Указ Президента СССР от 29.11.1991 № УП-2924 "О присвоении Горожанинову Ю.И. почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 49, ст. 1407)
 Указ Президента СССР от 29.11.1991 № УП-2926 "О присвоении Исаеву Ю.А. почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 49, ст. 1409)
 Указ Президента СССР от 03.12.1991 № УП-2958 "О присвоении Крупичу В.И. почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 50, ст. 1446)
 Указ Президента СССР от 04.12.1991 № УП-2960 "О присвоении Шабалину Э.Н. почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 50, ст. 1448)
 Указ Президента СССР от 04.12.1991 № УП-2961 "О присвоении Деняку В.А. почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 50, ст. 1449)
 Указ Президента СССР от 04.12.1991 № УП-2968 "О присвоении Фетисову В.А. почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 50, ст. 1453)
 Указ Президента СССР от 04.12.1991 № УП-2970 "О присвоении Павлову В.И. почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 50, ст. 1455)
 Указ Президента СССР от 04.12.1991 № УП-2971 "О присвоении Романову В.Ф. почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 50, ст. 1456)
 Указ Президента СССР от 04.12.1991 № УП-2972 "О присвоении Нисенману В.И. почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 50, ст. 1457)
 Указ Президента СССР от 20.12.1991 № УП-3091 "О присвоении Зеленову Н.А. почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 52, ст. 1514)
 Указ Президента СССР от 20.12.1991 № УП-3097 "О присвоении Ложченко Н.Р. почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 52, ст. 1520)
 Указ Президента СССР от 20.12.1991 № УП-3098 "О присвоении Переварину В.Г. почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 52, ст. 1521)
 Указ Президента СССР от 20.12.1991 № УП-3100 "О присвоении Абрамову Н.В. почетного знания "Заслуженный работник промышленности СССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 52, ст. 1523)
 Указ Президента СССР от 20.12.1991 № УП-3101 "О присвоении Гунину Я.С. почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 52, ст. 1524)
 Указ Президента СССР от 21.12.1991 № УП-3116 "О присвоении Галкину Л.В. почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 52, ст. 1535)
 Указ Президента СССР от 21.12.1991 № УП-3117 "О присвоении Брайко В.Н. почетного звания "Заслуженный работник промышленности СССР" (Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1991, № 52, ст. 1536)